Costinești se poate referi la:
 Localități din România:
 Costinești, Botoșani			
 Costinești, Constanța							

Toponime românești